Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001 – zawody w skokach narciarskich, rozgrywane w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001 na skoczniach w Lahti.

W konkurencjach indywidualnych najlepsi okazali się Martin Schmitt i Adam Małysz – obaj zdobyli po jednym złotym i po jednym srebrnym medalu tych zawodów. Brązowe medale wywalczyli natomiast: Janne Ahonen na obiekcie dużym oraz Martin Höllwarth na skoczni normalnej. Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata rozegrano dwie konkurencje drużynowe w skokach narciarskich – zawody zarówno na skoczni dużej, jak i na normalnej. Złotymi medalistami tych konkursów zostały reprezentacje Niemiec i Austrii.

W 2001 roku po raz trzydziesty skoczkowie narciarscy startowali w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, a po raz szósty miało to miejsce na skoczniach w Lahti.

Do zawodów zgłoszonych zostało 76 skoczków z 22 narodowych reprezentacji.

Skocznie 
Konkursy skoków na Mistrzostwach Świata 2001 odbyły się na dwóch skoczniach znajdujących się w kompleksie Salpausselkä w Lahti. W poniższej tabeli przedstawione zostały parametry obu skoczni, na których startowali zawodnicy.

Jury 
Dyrektorem konkursów w skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001 był Eero Kuusinen oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Asystentem Waltera Hofera był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Delegatem technicznym był Torgeir Nordby, a jego asystentem – Sandro Pertile.

Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela.

Medaliści

Konkurs indywidualny na skoczni K-116 (19.02.2001)

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (23.02.2001)

Konkurs drużynowy na skoczni K-116 (24.02.2001)

Konkurs drużynowy na skoczni K-90 (25.02.2001)

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni K-116 (17.02.2001) 

Legenda:
 pq – zawodnik miał zapewnioną kwalifikację dzięki pozycji w pierwszej "15" klasyfikacji Pucharu Świata
 Q – zawodnik zakwalifikował się do konkursu głównego
 nq – zawodnik odpadł w kwalifikacjach
 DNS – zawodnik nie wystartował

Konkurs indywidualny na skoczni K-116 (19.02.2001)

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni K-90 (23.02.2001) 

Legenda:
 pq – zawodnik miał zapewnioną kwalifikację dzięki pozycji w pierwszej "15" klasyfikacji Pucharu Świata
 Q – zawodnik zakwalifikował się do konkursu głównego
 nq – zawodnik odpadł w kwalifikacjach
 DNS – zawodnik nie wystartował

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (23.02.2001)

Konkurs drużynowy na skoczni K-116 (24.02.2001)

Konkurs drużynowy na skoczni K-90 (25.02.2001)

Składy reprezentacji 
W poniższej tabeli przedstawione zostały składy wszystkich 22 reprezentacji, które wzięły udział w konkursach skoków na Mistrzostwach Świata 2001. Mimo wcześniejszego powołania do reprezentacji, w żadnym z konkursów nie wystartowali: Markus Eigentler, Andreas Widhölzl, Jussi Hautamäki, Niels de Groot oraz Dmitrij Wasiljew. Ten ostatni został powołany do rosyjskiego składu, jednak z uwagi na dyskwalifikację za stosowanie środków dopingujących nie został dopuszczony do startu w mistrzostwach. Z uwagi na fakt, że tytułów mistrzowskich z 1999 roku bronili Martin Schmitt na skoczni dużej oraz Kazuyoshi Funaki na skoczni normalnej, do pierwszych zawodów indywidualnych przystąpiło pięciu reprezentantów Niemiec, a w drugim konkursie z tego przywileju skorzystali reprezentanci Japonii.

Legenda:
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji.

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2001#Smučarski skoki